Landesliga 1947/48 steht für:

 Landesliga Bayern 1947/48
 Landesliga Hessen 1947/48
 Fußball-Landesliga Niederrhein 1947/48
 Landesliga Niedersachsen 1947/48
 Landesliga Nordbaden 1947/48
 Fußball-Landesliga Rheinhessen 1947/48
 Fußball-Landesliga Rheinland 1947/48
 Landesliga Schleswig-Holstein 1947/48
 Landesliga Südwürttemberg 1947/48
 Landesliga Südbaden 1947/48
 Fußball-Landesliga Vorderpfalz 1947/48
 Fußball-Landesliga Westfalen 1947/48
 Fußball-Landesliga Westpfalz 1947/48
 Landesliga Württemberg 1947/48